Millennium Tower ist der Name folgender Bauwerke:

 Millennium Tower (Amsterdam)
 Millennium Tower (Boston)
 Millennium Tower (Dubai)
 Millennium Tower (Penang)
 Millennium Tower (Rotterdam)
 Millennium Tower (San Francisco)
 Millennium Tower (Wien)

Millennium Tower ist der Name folgender architektonischen Studien:

 Millennium Tower (Frankfurt am Main)
 Millennium Tower (London)
 Millennium Tower (Tokio)

Siehe auch:
 Jahrtausendturm in Magdeburg, Deutschland
 Tour du Millénaire, Aussichtsturm in Gedinne, Belgien